AZJ steht für:
 Allgemeine Zeitung des Judentums

AzJ steht für:
 Arbeitskreis zentraler Jugendverbände

azj steht für:
 Nordaserbaidschanische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der zwei Varianten der Aserbaidschanischen Sprache

Abkürzung